Drell ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Drell (* 2000), estnischer Basketballspieler
 Persis Drell (* 1955), US-amerikanische Physikerin
 Sidney Drell (1926–2016), US-amerikanischer theoretischer Elementarteilchen-Physiker

Siehe auch:
 Drillich, eine Gewebekonstruktion
 Drell-Yan-Prozess, Hadron-Hadron-Streuprozess in der Hochenergiephysik